

Associazioni 
 4-H – associazione giovanile scout gestita dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America

Cancelleria 
 4H – gradazione della scala di durezza delle matite inglese